Finalen i Världsmästerskapet i fotboll 1978 spelades mellan Argentina och Nederländerna. Argentina vann i förlängningen med 3–1. Mario Kempes, som vann skytteligan, utsågs till matchens lirare. Nederländerna förlorade sin andra raka final, även denna gång mot hemmalaget. 1974 förlorade man mot Västtyskland i München.

Matchen blev något kontroversiell då Nederländerna anklagade Argentina för att medvetet försöka försena avsparken. Argentina ifrågasatte gipset på René van de Kerkhofs vrist, vilket Nederländerna menade skapade spänt läge inför en fientligt inställd publik i Buenos Aires. Nederländerna vägrade delta i ceremonierna efter matchen.

Matchdetaljer

Källor

Fotnoter

Externa länkar 
1978 world cup final at holland78.net

Final
Sportevenemang i Buenos Aires
Relationer mellan Argentina och Nederländerna
Buenos Aires under 1900-talet